Lesueuria är ett släkte av kammaneter. Lesueuria ingår i familjen Bolinopsidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kammaneter
Lesueuria